Революционная коммунистическая лига — название ряда партий и организаций, преимущественно троцкистской и маоистской направленности:
 Революционная коммунистическая лига в Палестине — действовала в 1930—1940-е годы;
 Революционная коммунистическая лига во Франции — действовала с конца 1960-х годов, самораспустилась в 2009 году, её члены вошли в Новую антикапиталистическую партию (НПА);
 Революционная коммунистическая лига в Израиле — действовала в 1970—1990-е годы;
 Революционная коммунистическая лига в Италии — действовала в 1980-е годы;
 Революционная коммунистическая лига в Люксембурге — действовала в 1971—1986 годах;
 Революционная коммунистическая лига в Бельгии — действует с начала 1970-х годов, современное название с 2005 года.
 Революционная коммунистическая лига Японии — действует с 1957 года, современное название до 1965 и с 1991 года.

См. также 
 Коммунистическая лига